PWL – Przegląd Wojsk Lądowych
 
 PWL – Przysposobienie Wojskowe Leśników

Zobacz też 
 PWL Continental – (Pete Waterman Entertainment (PWE)) wytwórnia płytowa